29. Konkurs Piosenki Eurowizji został rozegrany 5 maja 1984 w Teatr Kircheberg w Luksemurgu. Organizatorem konkursu była Europejska Unia Nadawców we współpracy z luksemburskim nadawcą publicznym RTL Télévision.

Finał konkursu poprowadziła, 19-letnia wówczas Désirée Nosbusch, która pełniła funkcję gospodarza wieczoru w czterech językach: po angielsku, francusku, niemiecku i luksembursku.

Zwycięzcami konkursu zostali bracia Herreys, reprezentanci Szwecji z piosenką "Diggi-Loo Diggi-Ley", za którą otrzymali 145 punktów.

Lokalizacja 
Dzięki zwycięstwu Corinne Hermès, reprezentantki Luksemburga, w finale konkursu w 1983 prawo do organizacji kolejnego finału otrzymała luksemburska telewizja publiczna. Potwierdzono, że finał konkursu odbędzie się w stołecznym Teatr Kircheberg.

Kraje uczestniczące 
W finale konkursu wzięli udział nadawcy publiczni z 19 krajów. Nadawca z Izraela zrezygnował z uczestnictwa w imprezie z powodu ogólnopaństwowego Dnia Pamięci, który obchodzony jest corocznie 5 maja.

Powracający wykonawcy 
Podczas koncertu finałowego konkursu wzięło udział dwóch uczestników, którzy wystąpili w finale imprezy w poprzednich latach. Reprezentantka Niemiec, Mary Roos, uczestniczyła w 17. Konkursie Piosenki Eurowizji w 1972, a Jugosławię po raz drugi reprezentowała Izolda Barudžija, która zadebiutowała w stawce konkursowej konkursu w 1982.

Wyniki

Tabela punktacyjna finału

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Konkurs Piosenki Eurowizji
1984 w muzyce
1984 w Europie
Eurowizja